

Sigle 
 Delivered At Place – termine in uso nel commercio internazionale, codificato nell'Incoterms
 Deutsche Arbeiterpartei – partito politico tedesco
 Dienst für Analyse und Prävention – Servizio Analisi e Prevenzione, agenzia di spionaggio svizzera
 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – struttura del Ministero della giustizia
 Directory Access Protocol
 Disturbi alimentari psicogeni – psicopatologia
 Disturbi d'attacchi di panico – psicopatologia
 Dose area product – prodotto dose area (dosimetria)
 Disturbo antisociale di personalità'' – Disturbo da personalità antisociale in psicopatologia

Codici 
 DAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Darchula (Nepal)

Altro
 Dap – gesto colloquiale delle mani
 Aerovías DAP – compagnia aerea cilena